Le Nouveau-Théâtre est l'appellation historique de plusieurs salles parisiennes :
 le théâtre de Paris, de sa création en 1891 à 1906 ; 
 le  de 1909 à 1910 ;
 le cabaret La Nouvelle Ève, entre 1911 et 1915 ;
 le théâtre Grévin, entre 1921 et 1922 ;
 le Grand-Cinéma, 18 rue de Lyon entre 1922 et 1923 ;
 le théâtre de Vaugirard entre 1924 et 1932.
Elle a également parfois désigné le Théâtre italien de Paris, aujourd'hui disparu, entre 1716 et 1762.

Aujourd'hui le Nouveau-Théâtre peut désigner entre autres :
 le Nouveau théâtre d'Angers, centre dramatique national ;
 le Nouveau théâtre de Besançon, ancien nom du Centre dramatique national Besançon Franche-Comté ;
 le Nouveau Théâtre expérimental de Montréal (Québec) ;
 le Nouveau Théâtre de Tunis (Tunisie) ;
 le Nouveau Théâtre, un ancien théâtre à Prague ;
 le Nouveau Théâtre expérimental, une compagnie de théâtre située à Montréal.

Voir aussi
 le Nouveau Théâtre d'art, collectif d'auteurs français fondé en 1907 au théâtre de l'Athénée puis en résidence au théâtre du Palais-Royal.

Salle de spectacle à Paris disparue
Salle de spectacle
Homonymie